БФ «Майбутнє для України» та Future For Ukraine Foundation — група благодійних фондів, заснованих у березні 2022 року у Варшаві.

Створена українцями для українців, організація об'єднує волонтерів і фахівців, НДО та представників бізнесу по всьому світу, щоб підтримати потерпілих від війни.

Місія Future for Ukraine (FFU) як зазначає сам фонд— допомагати українцям, підтримуючи майбутнє України як незалежної європейської держави. Фонди надають гуманітарну та медичну допомогу тим, хто цього потребує найбільше — медичним закладам, пораненим внаслідок бойових дій та дітям, які постраждали від війни.

Благодійна організація «Благодійний фонд „Майбутнє для України“» (Україна) та Foundation Future for Ukraine (Польща) — це різні юридичні особи, які разом працюють на засаді меморандуму про співпрацю.

Історія 
Фонд «Майбутнє для України» заснували у березні 2022 року після початку повномасштабної російсько-української війни.

Організацію створили десятеро українських дівчат із різних професійних сфер. Українки відкрили головний офіс у Варшаві.

Другий офіс відкрився у Києві.

Напрями діяльності

Медична допомога 
Медична допомога FFU включає закупівлю ліків на замовлення українських медичних установ; невідкладне лікування потерпілих внаслідок бойових дій, важкохворих дітей та дорослих в Україні та закордоном.

Системи остеофіксації для постраждалих з переломами 
FFU допомагає  та збирає кошти для поранених внаслідок бойових дій українців, як цивільних, так і військових. Внаслідок бойових дій багато українців отримали множинні переломи кісток та потребують встановлення систем металоостеосинтезу — з'єднання уламків кісток за допомогою титанових пластин.

За підтримки Фонду було успішно прооперовано понад 86  пацієнтів.

Партнерство з Національним реабілітаційним центром 
Фонд Future for Ukraine став офіційним партнером Національного реабілітаційного центру «Незламні». Окремим напрямом роботи передбачена хірургія, зокрема реконструктивна, а також ортопедія та роботичне протезування.

Гуманітарна допомога 
Серед найперших кейсів FFU згідно звітів — закупівля річного запасу ліків для ВІЛ-інфікованих на замовлення Хмельницького обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом, куди евакуювали пацієнтів зі стаціонару з гарячих точок.

У червні 2022 року Future For Ukraine запустили у Києві Гуманітарний штаб, де кожен, хто має таку потребу, може отримати необхідні базові речі — їжу, засоби гігієни, ліки, одяг.

Проєкти фонду

Дитячі центри Children Hub 
Команда Фонду створила два дитячі центри у Варшаві для допомоги українськимт дітям-біженцям.

У Children Hub діти можуть відпочити від мовного бар'єру, поспілкуватися з однолітками та психологом. Щоденно з дітьми працює команда освітян-волонтерів: вчителів, нянь, дитячих психологів та логопедів. Програма також включає проведення сімейних днів та майстер-класів, створення пунктів гуманітарної допомоги для потреб дітей.

Перший Children Hub відкрився у червні у партнерстві з місцевою адміністрацією Варшави — місті, яке взяло на себе найбільшу кількість переселенців з України.

Другий Children Hub відкрився 17 серпня також у Варшаві. Він може приймати близько 100 українських дітей на день. Адреса хабу: ul. Wspólna 47/49.

Благодійна виставка «Діти. Війна. Майбутнє» 
У Київському метрополітені з 9 по 17 липня 2022 року відбувся благодійний проєкт «Діти. Війна. Майбутнє» від фонду Future for Ukraine — виставка з 300 дитячих малюнків, створених під час війни в Україні.

Частину малюнків для виставки надав проєкт «Мамо, я бачу війну», який створює колаж з дитячих творів для благодійного NFT-аукціону та цифровий музей. Інша частина малюнків намальована дітьми-сиротами, які втратили батьків під час війни Росії проти України.

Звітність 
Щомісяця Фонд надає публічний звіт щодо благодійних внесків та обсягу виконаної роботи на власному сайті.

Джерела 
 Український телеканал «1+1» під час випуску ТСН показав репортаж про акцію Future for Ukrainian Children до Дня захисту дітей, яка пройшла 1 червня в Берліні, Лондоні, Парижі та Нью-Йорку.
 Видання Euronews опублікувало відеоінтерв'ю з Оленою Сотник.
 Womo опубліковало анонс виставки «Діти. Війна. Майбутнє.» у Київському метрополітені, організовану FFU.
 Журнал Vogue UA розповів про один з напрямків діяльності FFU, спрямований на допомогу українським дітям, що постраждали від війни.
 Видання News Anyway написало про історію фонду «Майбутнє для України».
 MC.today опублікував блог директорки з комунікацій фонду «Майбутнє для України».
 Директорка зі стратегічного розвитку фонду Future for Ukraine Олена Ніколаєнко дала інтерв'ю в ефірі URC Radio — українського радіо у Чикаго.

Примітки 

Благодійні організації України
Благодійні фонди
Благодійні фонди України